Pembroke puede referirse a:

Lugares 
En el Reino Unido
 Pembroke, localidad del condado de Pembrokeshire, en Gales;
 Pembroke Dock, localidad del condado de Pembrokeshire, en Gales;
 Pembrokeshire, condado de Gales;

En Bermudas
 Pembroke, parroquia;

En Canadá
 Pembroke, localidad del distrito municipal de Yarmouth, en Nueva Escocia;
 Pembroke, localidad del distrito municipal de West Hants, en Nueva Escocia;
 Pembroke, localidad del condado de Renfrew, en Ontario;

En Estados Unidos
 Pembroke, localidad del condado de Robeson, en Carolina del Norte;
 Pembroke, municipio del condado de Robeson, en Carolina del Norte;
 Pembroke, localidad del condado de Bryan, en Georgia;
 Pembroke, municipio del condado de Kankakee, en Illinois;
 Pembroke, localidad del condado de Christian, en Kentucky;
 Pembroke, localidad del condado de Washington, en Maine;
 Pembroke, localidad del condado de Plymouth, en Massachusetts;
 North Pembroke, lugar designado por el censo en el condado de Plymouth, en Massachusetts;
 Pembroke, localidad del condado de Genesee, en Nueva York;
 Pembroke, localidad del condado de Merrimack, en Nuevo Hampshire;
 Pembroke, localidad del condado de Giles, en Virginia;
 Pembroke Park, localidad del condado de Broward, en Florida;
 Pembroke Pines, localidad del condado de Broward, en Florida;

En Malta
 Pembroke, localidad de la región de Malta Majjistral;

En Nueva Zelanda
 Pembroke, localidad de la región de Taranaki;

Instituciones 
 Colegio Pembroke, en la ciudad británica de Cambridge;
 Colegio Pembroke, en la ciudad británica de Oxford;

Otros 
 Condado de Pembroke, título nobiliario del Reino Unido;
 Castillo de Pembroke, en Gales;
 Corgi galés de Pembroke, raza de perro;
 HMS Pembroke, nombre de nueve buques y varios establecimientos en tierra de la Marina Real Británica.